Marès steht für:

 Marès, die lokale Bezeichnung eines besonderen Kalksteins, eines sogenannten Kalkarenits

Marès ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Marès (* 1950), französischer Historiker
 Joaquim Pere Marès i Gribbin (1888–1964), spanischer Cellist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Marais (Begriffsklärung)